Laaghuismolen, een voormalige watermolen in Venlo
 Hoogmolen (Aalbeke), een windmolen in Aalbeke
 Hoogmolen (Ellikom) (voorheen Peerdermolen), een gerestaureerde watermolen in Ellikom